Příjmení Velebný nese více různých osobností:

 Karel Velebný (1931–1989) – český jazzový hudebník, herec a hudební pedagog
 Ladislav Velebný (* 1957) – český politik ČSSD
 Samuel Velebný (1918–1991) – evangelický kněz